Butler kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Gardiner Butler (1844–1925), Brittisk entomolog, araknolog och ornitolog
 A.J. Butler, paleontolog
 E. Ann Butler, ostracodolog
 Leonard Stanley Gough Butler, araknolog
 Montagu Russell Butler, Brittisk entomolog (Lepidoptera)
 Percy M. Butler (1912–2015), Brittisk zoolog och paleontolog
 Peter J. Butler, spongiolog
 Richard James Butler, Brittisk paleontolog
 Stephen G. Butler, Brittisk entomolog
 W. Ray Butler, Amerikansk mikrobiolog

Robotskapade auktorsförkortningar